

Patronyme 

 Ferdinand Duranton (1787-1838), explorateur et aventurier français ;
 Robert Duranton (1926-2005), catcheur français ;
 Anne-Marie Duranton-Crabol (1940-), historienne française ;
 Nicole Duranton (1958-), personnalité politique française.

Toponyme 

 Rue Duranton, rue du  de Paris ;
 Square Duranton, square du  de Paris.